Ferdinand von Toskana ist der Name folgender Personen:

 Ferdinand III. (Toskana) (1769–1824), Großherzog der Toskana, Kurfürst von Salzburg, Kurfürst/Großherzog von Würzburg
 Ferdinand IV. (Toskana) (1835–1908), Großherzog der Toskana

 Carlo di Ferdinando de’ Medici (1595–1666), Kardinalbischof von Sabina und Frascati
 Joseph Ferdinand von Österreich-Toskana (1872–1942), österreichischer Erzherzog, General und Ballonfahrer

Ferdinand von Toskana ist der Name folgender Truppenkörper:
 Königlich Bayerisches 16. Infanterie-Regiment „Großherzog Ferdinand von Toskana“
 Lombardisch-Venezianisches Dragonerregiment „Oberst Ferdinand IV. Salvator“, Grossherzog von Toskana Nr. 8